1951-1960